Алексей Михайлович Зайцев () — русский геолог, профессор минералогии Томского университета.

Биография 
Родился  года в Казани. Окончил с серебряной медалью 2-ю Казанскую гимназию в 1874 году и физико-математический факультет Казанского университета.

За кандидатскую диссертацию «Описание кристаллических изверженных пород, выступающих по Нижней Тунгуске» удостоен в 1879 году звания кандидата наук. В 1880 году назначен сверхштатным ассистентом, а в 1885 году — хранителем геологического кабинета Императорского Казанского университета.

С 1888 года — профессор Томского императорского университета. По совместительству профессор Томского технологического института.

В 1907 году уехал из Томска. До Первой мировой войны работал в Императорском Варшавском университете.

Скончался в 1921 году.

Основные труды 
Геологические труды Зайцева посвящены исследованию Восточной России, Урала и Западной Сибири.

В «Трудах Общества естествоиспытателей при Казанском университете» были размещены его статьи:

 Геологический разрез берегов р. Камы от с. Усолье до г. Елабуги // Труды Казанского об-ва естествоиспытателей при Казанском университете, 1878. — Т. VII. — Вып. 2.
 Геологические исследования в области Пермского бассейна в Казанской и Самарской губерниях и по р. Волге между устьем р. Сока и Сызранью // Труды Казанского об-ва естествоиспытателей при Казанском университете, 1880. — Т. 9. — Вып. 2. — 68 с.
 Геологическое исследование в области пермского бассейна в Казанской и Самарской губерниях // Труды Казанского об-ва естествоиспытателей при Казанском университете — Т. IX. Кристаллические породы окрестностей Красноводска // Труды Казанского об-ва естествоиспытателей при Казанском университете, 1884. — Т. XIII. — Вып. 2.
 Геологический очерк Кыштымской и Каслинской дач в Среднем Урале, вып. 1—2 // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете, 1885. — В. 3 (магистерская диссертация).
 Заметка о геологическом строении местности на восточном склоне Урала между рр. Синарою и Караболкою и линиею Кунакбаева—Зырянкульская—Зигалзинская—Тюбук. // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. — (Приложение к протоколам заседаний Общества естествоиспытателей при Казанском университете; №76).
 Геологические исследования в Самарской, Симбирской и Казанской губерниях / А. М. Зайцев // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете, 1885. — Т. 15. — Вып. 1.

В «Трудах геолог. комитета» напечатаны:  «Геологическое описание Ревдинского и Верх-Исетского округов» (т. IV, № 1, докторская диссертация);  «Геологическое исследование в Николае-Павдинском окр.», т. XIII, № 1.

В «Известиях Томского университета»:  «Заметка о геологическом строении окружения Томска», кн. 1,  «О породах киргизской степи между Иртышем и оз. Балхашем», кн. 3.

В «Вестнике золотопромышленности»:

 Геологический очерк Балыксинской системы приисков Кузнецкого округа, Томской губернии / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1892. — № 1, 2, 3, 4, 6.
 К геологии южной золотоносной системы Енисейского округа. Материал, собранный Д. В. Клеменцом в юго-восточной части системы в 1889 г. // Вестник золотопромышленности, 1892. — № 7—10 и № 13.

 О месторождениях бурого угля в Мариинском округе Томской губернии / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1894. — № 22—24.
 О месторождениях железных руд в Томском и Мариинском округах / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1894. — № 1—3 .
 К вопросу о месторождениях полезных ископаемых в районе Сибирской железной дороги: по данным исследований 1894—1895 гг. / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1895. — № 20—23.
 Томская губерния в районе железной дороги между реками Обью и Чулымом / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1897. — № 23.
 На озере Шира / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1904. — № 13; № 14.
 По золоторудному району: Ачинск — Мариинская Тайга / А. М. Зайцев // Вестник золотопромышленности, 1904. — № 3—4.
 «О коренных местах золота в Мариинском округе» (1893).

В «Горном журнале»:

 Геологические исследования 1893 года в бассейнах рек Яи и Кии и по р.Чулыму. (Предварительный отчет) // Горный журнал, 1894. — Т. III. — Кн. 8 (август).

В «Записках Императорского Русского Географического Общества»:

 К петрографии местности около оз. Зайсана гор Мус-Тау и Саур (материал, собранный А. Н. Седельниковым в 1903 году) // Записки Императорского Русского Географического Общества, 1906. — Т. XXXII.

В «Известиях Восточно-Сибирского отделения Географического общества»: «Геолог. экск. в верх. р. Томи», т. XXIII.

Память 
Карстовая пещера Зайцева (546-5). Находится в четвертичных известняковых туфах Долгоруковской яйлы у входа в пещеру Кизил-Коба в Крыму. Протяженность 40 м, глубина 5 м, площадь 80 м². Сформировалась около 20 тысяч лет назад. Вскрыта при распиловке туфов в 1905 году. Состоит из одного зала с неровным полом и стенами, сложенными туфом и натеками. Описана исследователем Крыма, профессором-геологом A. M. Зайцевым, в честь которого была названа сотрудниками ККЭ в 1959 году.

Примечания

Литература 
 

 Ена В. Г., Ена Ал. В., Ена Ан. В. Имена естествоиспытателей Крыма на карте полуострова // Открыватели земли Крымской. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. — 520 с. — ISBN 978-966-648-157-6.

Ссылки 
 Биография А. М. Зайцева в Энциклопедии ТПУ
 Публикации в Электронной библиотеке «Научное наследие России»
 Библиография 

Выпускники Второй Казанской гимназии
Геологи России
Преподаватели Томского государственного университета